Mistrzostwa Ameryki w Piłce Ręcznej Kobiet 2007 – dziewiąte mistrzostwa Ameryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez PATHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Ameryce. Odbył się w dniach 31 maja – 4 czerwca 2007 roku w Santo Domingo. Tytułu zdobytego w 2005 roku broniła reprezentacja Brazylii.

Zawody odbywały się w pierwszej fazie systemem kołowym w dwóch czterozespołowych grupach, po których nastąpiła faza pucharowa, w której stawką prócz medali tej imprezy były cztery miejsca w MŚ 2007. Podział na grupy został opublikowany 21 kwietnia 2007 roku.

W turnieju po raz szósty z rzędu triumfowały Brazylijki, wraz z pozostałymi półfinalistami zyskując awans do mistrzostw świata.

Uczestnicy 
 Grupa A
 
 
 
 
 Grupa B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Ameryki w piłce ręcznej
2007 w piłce ręcznej
2007 w Ameryce Północnej
Dominikana w XXI wieku
Piłka ręczna na Dominikanie
Santo Domingo